Switzer ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Switzer (* 1937), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer
 Carl Switzer (1927–1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Harold Switzer (1925–1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Kathrine Switzer (* 1947), US-amerikanische Pionierin des Marathonlaufs für Frauen

 Stephen Switzer (1682–1745), englischer Gartenkünstler und Autor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Switzer (Ohio)
 Switzer (Pennsylvania)
 Switzer (South Carolina)
 Switzer (West Virginia)
 Switzer Crossroads (Indiana)

Siehe auch:
 Schwitzer